Бонавентура Кавальєрі — італійський математик,
 Дієго Кавальєрі — бразильський і італійський футболіст,
 Еміліо де Кавальєрі — італійський композитор,
 Ліна Кавальєрі — італійська співачка,
 18059 Кавальєрі — астероїд головного поясу.
Прізвища
Багатозначні терміни